The Intruder ("l'intruso" in lingua inglese) può riferirsi a:

The Intruder – cortometraggio del 1913 diretto da Maurice Costello e Wilfrid North
The Intruder – cortometraggio del 1914 diretto da Christy Cabanne
The Intruder – cortometraggio del 1914 diretto da Wallace Reid
The Intruder – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Essanay. Il nome del regista non viene riportato
The Intruder – film del 1933 diretto da Albert Ray
The Intruder – film del 1953 diretto da Guy Hamilton
L'odio esplode a Dallas (The Intruder) – film del 1962 diretto da Roger Corman
The Intruder – serie televisiva del 1972 
The Intruder – film del 1981 diretto da David F. Eustace
The Intruder – videogioco del 1989 pubblicato da Ubisoft
The Intruder – film del 1994 diretto da Richard Wolstencroft
The Intruder – film del 1999 diretto da David Bailey
 L'intruso (The Intruder) – film del 2019 diretto da Deon Taylor